Fanning (schiettechniek), een techniek om met een single action revolver te schieten.
 Het Kiribatische eiland Fanning, ook bekend onder de naam Tabuaeran.
 De wrijvingscoëfficiënt van Fanning.
 Dakota Fanning, Amerikaans actrice. 
 Edmund Fanning, Amerikaans ontdekkingsreiziger. 
 Elle Fanning, Amerikaans actrice. 
 Shawn Fanning, softwareontwikkelaar en oprichter van Napster.